Paradiestal bezeichnet:

 Ein Trockental in Oberfranken, siehe Paradiestal
 den deutschen Namen der chilenischen Stadt Valparaíso